Ein Kunstbau ist:

 im Straßen- und Eisenbahnbau ein Sammelbegriff für Bauwerke des Tiefbaus (Brücken, Tunnel etc.), der aus dem Begriff künstliches Bauwerk entstand, siehe Ingenieurbauwerk (auch Kunstbauwerk)
 eine Dependance der Städtischen Galerie im Lenbachhaus
 ein künstlich angelegter Tierbau zur Bejagung des Rotfuchses